

Patronyme
 Thore Schölermann, (1984- ),  est un acteur allemand.
 Marc Schölermann, (1971- ), est un producteur de cinéma, scénariste et réalisateur allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme